Pușcaș ist der Familienname folgender Personen:

 George Pușcaș (* 1996), rumänischer Fußballspieler
 Louis Vasile Pușcaș (1915–2009), emeritierter Eparch der mit Rom unierten rumänisch-katholischen Kirche
 Vasile Pușcaș (* 1952), rumänischer Politiker und ist Mitglied des Europäischen Parlaments für die Partidul Social Democrat

Siehe auch:
 Puskás, Puschkasch, Pushkar